Ю́рий Остро́вский:
 Островский, Юрий Исаевич (1926—1992) — советский оптик.
 Островский, Юрий Михайлович (1925—1991) — советский биохимик.
 Островский, Юрий Петрович (род. 1952) — советский и белорусский кардиохирург.